En Opstandelse kan henvise til

 En Opstandelse (film fra 1907) - en dansk film
 En Opstandelse (film fra 1915) - en dansk film

Se også 
 Opstandelsen (flertydig)